Shocker – gesto della mano
 Shocker – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nel :
 Jackson Brice / Shocker 
 Herman Schultz / Shocker
 Shocker – organizzazione immaginaria della serie televisiva Kamen Rider
 Shocker –  wrestler messicano
 Sotto shock (Shocker) – film del 1989 diretto da Wes Craven